Catatropis är ett släkte av plattmaskar. Catatropis ingår i familjen Notocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Catatropis